El término Figulus puede referirse a:

 Figulus, un género de escarabajos de la familia Lucanidae.

 Figulus, un género obsoleto de aves, sinónimo de Furnarius.

 Furnarius figulus, una especie de ave de la familia Furnariidae.

 Cayo Marcio Fígulo, un cónsul romano.